Massimo Guglielmi ist der Name folgender Personen:

* Massimo Guglielmi (Materialwissenschaftler) (* 1953), italienischer Materialwissenschaftler und Hochschullehrer 
 Massimo Guglielmi (Regisseur) (* 1954), italienischer Filmregisseur
 Massimo Guglielmi (Ruderer) (* 1970), italienischer Ruderer